Qeqertarsua bezeichnet:
 Qeqertarsua (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Qeqertarsua (Insel, Ataneq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qeqertarsua (Insel, Tunorsuaq) (auch Qeqertaa, Iggissap Qeqertarsua), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qeqertarsua (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertarsua (Insel, Imartuninnguaq), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertarsua (Insel, Qilanngaarsuit), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland